Maria II van Engeland
Maria II van Portugal